Cartridge bezeichnet:
 Steckmodul, ein in elektronische Geräte einsetzbares Bauteil mit festem Gehäuse oder nur das Gehäuse selbst
 Modul (Computerspiele), häufige Einsatzform im Endkonsumentenbereich
 8-Spur-Kassette, eine Audiocassette mit nur einer Magnetbandspule
 Datenspeicher auf Magnetbandbasis mit nur einer Spule, siehe Bandlaufwerk
 Cartridge (Band), eine dänische Indie-Band

Siehe auch:

 Kartusche (Begriffsklärung)